116th Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Eighth Avenue
 116th Street – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Lenox Avenue
 116th Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IRT Lexington Avenue
 116th Street-Columbia University – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Broadway-Seventh Avenue